Кубок Македонії з футболу 2015–2016 — 24-й розіграш кубкового футбольного турніру в Македонії. Титул вперше здобула Шкендія.

1/16 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|12 серпня 2015

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|13 серпня 2015

|}
1 Матч переграли через не вихід гравців ФК Вулкан на другий тайм в першому матчі.

1/8 фіналу 
Матчі пройшли 30 вересня та 21 жовтня 2015.

|}

1/4 фіналу 
Перші матчі пройшли 25-26 листопада, а матчі-відповіді - 2 грудня 2015 року.

|}

Півфінали 
Перші матчі пройшли 2 березня, а матчі-відповіді - 13 квітня 2016 року.

|}

Фінал

Посилання 
 Офіційний сайт Футбольної федерації Македонії   
 Кубок Македонії на soccerway 

Кубок Північної Македонії з футболу
Македонія
Македонія